Sōichirō ist ein männlicher Vorname in Japan. Die Bedeutung hängt von der jeweiligen Schreibweise ab, von denen das Namenswörterbuch ENAMDICT etwa 100 kennt. Im Allgemeinen bedeutet ichirō () ‚erster Sohn‘.

 Sōichirō Honda () (1906–1991), japanischer Unternehmer
 Sōichirō Hoshi () (* 1972), japanischer Synchronsprecher